Le patronyme Istace, Istaces, Istas, Istaes, Istase, Istasse, Ista, Istat, Istaz provient du prénom Eustache.

Gérard Istace (1935-2022) est un homme politique français ;

Jean-François Istasse (1950-2021) est un homme politique belge.